Cecina puede referirse a:

 cecina, en España, embutido realizado con carne de vacuno, caballo, chivo y otros animales.
 cecina de León, variedad de cecina tradicional en la provincia de León, España, que cuenta con Indicación Geográfica Protegida;
 cecina de Vegacervera, variedad de este embutido que se elabora en el entorno geográfico de Vegacervera (León), que también cuenta con I.G.P.;
 cecina de Loja, Ecuador;
En Chile, por extensión se denomina cecina a cualquier embutido de carne;

Cecina es una localidad de la provincia de Livorno, en Italia.